Іванов Михайло Олександрович (1906—1958) — радянський зброяр.
 Іванов Михайло Олександрович (1882—1957) — гобоїст, педагог.